Terra sonnambula (Terra sonâmbula) è un film del 2007 diretto da Teresa Prata.

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Mia Couto, è stato presentato al 28º Festival di cinema africano di Verona.

Trama
La storia narra del viaggio di Muidinga alla ricerca dei suoi genitori, accompagnato da Tuahir, che trova nel suo viaggio un diario di un uomo (Kindzu).

Collegamenti esterni

 

Film drammatici